Horváth Gyula (1843–1897) publicista, politikus, kormánybiztos, Szentes díszpolgára
 Horváth Gyula (1844–1876) ének-zenetanár
 Horváth Gyula (1887–1972) matematika- és fizikatanár, címzetes igazgató
 Horváth Gyula (1888–1946) válogatott labdarúgó
 Horváth Gyula (1897–1972) színész
 Horváth Gyula (1930–2005) színész
 Horváth Gyula (1932–) kertészmérnök
 Horváth Gyula (1936–) automatikaipari szaktechnikus
 Horváth Gyula (1947–) kertészmérnök
 Horváth Gyula (1951–2015) közgazdász
 Horváth Gyula (1951–2020) sakkozó
 Horváth Gyula (1959–) állattenyésztő üzemmérnök
 Horváth Gyula (1960–) cigány költő
 Horváth Gyula (1967–) labdarúgó
 Horváth Gyula (1975–) labdarúgó (PMFC)
 Horváth Gyula (?) Junior Prima díjas tanársegéd